Екстру́зія ( — виштовхування, витискування):

 Екструзія — процес отримання виробів шляхом протискування матеріалу через формувальний отвір у матриці.
 Екструзія — тип вулканічного виверження, при якому в'язка лава видавлюється або виштовхується на поверхню, утворюючи над гирлом вулкана куполи.
 Екструзія — тип хімічних реакцій, що полягає у виштовхуванні окремих груп з ланцюга